Pleroma är ett släkte av svampdjur. Pleroma ingår i familjen Pleromidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar